convento della Madonna degli Angeli (Cassano delle Murge) – convento di Cassano delle Murge 
 convento della Madonna degli Angeli (Gadoni) – convento di Gadoni 
 convento della Madonna degli Angeli – convento di Scarlino

Pagine correlate 

 Convento di Santa Maria degli Angeli